Vara de San José puede referirse a:
 El nombre común de la planta Alcea rosea; 
 El nombre común de la planta Asphodelus albus; 
 El nombre común de la planta Asphodelus macrocarpus; 
 El nombre común de la planta Asphodelus ramosus; 
 El nombre común de la planta Lilium candidum; 
 El nombre común de la planta Paradisea lusitanica; 
 El nombre común de la planta Polianthes tuberosa; 
 El nombre común de la planta Ruscus aculeatus; o
 El nombre común de la planta '''''Solidago virgaurea.